Blakeslee ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Francis Blakeslee (1874–1954), US-amerikanischer Botaniker und Phytogenetiker
 Dennis A. Blakeslee (1856–1933), US-amerikanischer Politiker
 Donald Blakeslee (1917–2008), US-amerikanischer Kampfpilot
 George Hubbard Blakeslee (1871–1954), US-amerikanischer Historiker

 Sandra Blakeslee, US-amerikanische Wissenschaftsjournalistin und -autorin
 Sarah Blakeslee (* 1985), US-amerikanische Sportschützin
 Susan Blakeslee (* 1956), US-amerikanische Synchronsprecherin

Blakeslee steht für folgende Orte in den Vereinigten Staaten:

 Blakeslee (Montana), im Petroleum County
 Blakeslee (New York), im Madison County
 Blakeslee (Ohio), im Williams County
 Blakeslee (Pennsylvania), im Monroe County
 Blakeslee Estates, im Monroe County, Pennsylvania
 Blakeslee Junction, im Lewis County, Washington

Blakeslee steht für:

 Blakeslee Lake, See im Somerset County, Maine
 Blakeslee Quarry, Mine im New Haven County, Connecticut
 Blakeslee Electric Automobile Company, US-amerikanischer Automobilhersteller

im NRHP gelistete Objekte:

 Blakeslee Forging Company, in Southington, Connecticut, ID-Nr. 88002676
 Blakeslee Log Cabin, in Ashtabula, Ohio, ID-Nr. 98000319
 Blakeslee Motor Company Building, in Independence, Kansas, ID-Nr. 89001145